Sparky Anderson
 Sparky Lyle
 Sparky Marcus

 SparkyLinux